Лоси́новка () — посёлок городского типа в Нежинском районе Черниговской области Украины, административный центр Лосиновской поселковой общины. Было центром Лосиновского поселкового совета.

История 
Урочище Лосиные головы известно с 1197 года; c 1627 года — село Лосиные головы, с 1767 года — село Лосиновка. Волостной центр Лосиновской волости Нежинского уезда .

В селе была Иоанно-Богословская церковь. Священнослужители Иоанно-Богословской церкви:
 1787 - священник Петр Алексеевич Белуга
 1808 - священник Василий Андреевич Паскевич

День освобождения — 14 сентября 1943 года. Посёлок городского типа с 1958 года.
Расположена в 5 км от одноимённой стации Лосиновка Южной железной дороги. Расстояние от станции Лосиновка до Чернигова по железной дороге — 102 км, до Киева — 145 км.
В 2007 году органом местного самоуправления был утверждён герб и флаг Лосиновки, причём на гербе и на флаге изображена золотая голова лося.

Галерея

Примечания

Источники 
 Официальный веб-сайт Верховной Рады
 Веб-страница Православной общины Лосиновки

Населённые пункты Нежинского района
Посёлки городского типа Черниговской области